Aderstedt ist der Name folgender Orte:
 Aderstedt (Bernburg), Ortsteil der Kreisstadt Bernburg (Saale), Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Aderstedt (Huy), Ortsteil der Gemeinde Huy, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt